5-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 9 по 10 марта 1974 года на 196-метровом беговом овале арены Scandinavium в шведском Гётеборге.

В соревнованиях приняли участие 263 атлета из 25 стран Европы. Был разыгран 21 комплект медалей (12 у мужчин и 9 у женщин).

Медалисты 
Сокращения: WB — высшее мировое достижение | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины 

 В эстафете принимали участие только 2 команды.

Женщины 

 В эстафете принимали участие только 2 команды.

Медальный зачёт 
Медали в 21 дисциплине лёгкой атлетики завоевали представители 15 стран-участниц.

Ссылки 
 

1974
Март 1974 года
Спорт в Швеции в 1974 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Швеции
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Чемпионаты Европы в 1974 году
Чемпионаты Европы в Швеции
1974 год в лёгкой атлетике